Сайчук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сайчук, Афанасий Семёнович (1858—1914) — российский генерал-майор, герой обороны Порт-Артура, участник Первой мировой войны.
 Сайчук, Лев Васильевич (1923—2005) — заслуженный тренер СССР, мастер спорта, чемпион СССР.